13. Mistrzostwa Oceanii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na stadionie Stade Pater Te Hono Nui w Papeete między 3 a 5 czerwca 2013 roku. W imprezie wystartowali zawodnicy z państw skupionych w Oceania Athletics Association oraz sportowcy z Wallis i Futuna, które to terytorium nie było wówczas członkiem tej organizacji. Wystąpiły również odrębne reprezentacje Australii Północnej (złożonej z zawodników z Terytorium Północnego i północnej części Queenslandu) oraz zachodniego wybrzeża Tahiti.

Mistrzostwa zostały naznaczone tragedią. Lesley Cantwell z Nowej Zelandii, która zwyciężyła w chodzie na 5000 metrów, straciła przytomność w oczekiwaniu na dekorację i zmarła trzy dni później, najprawdopodobniej wskutek krwotoku podpajęczynówkowego.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2013 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Polinezji Francuskiej
2013
2013 w Oceanii
2013 we Francji
Papeete